Деннет () — английская фамилия.

Известные носители 
 Деннет, Алексей Романович (1836 — после 1917) — генерал-лейтенант.
 Деннет, Дэниел (род. 1942) — американский философ.
 Деннет, Мэри (1872—1942) — американская активистка; суфражистка, защитница контроля над рождаемостью.